Ženská dvouhra Porsche Tennis Grand Prix 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na antuce v hale nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová čtyřka Karolína Plíšková, kterou ve druhém kole vyřadila bývalá běloruská světová jednička Viktoria Azarenková.

Naomi Ósakaová a Petra Kvitová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Ósakaová si postupem do čtvrtfinále zajistila setrvání na čele klasifikace. Následně odstoupila před semifinále pro poranění břicha. Vítězná Kvitová tak po skončení na Japonku ztrácela 135 bodů.

Vítězkou se stala 29letá česká světová trojka Petra Kvitová, jež ve finále zdolala 23letou estonskou světovou patnáctku Anett Kontaveitovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Bilanci vzájemných zápasů navýšila na 4–2. Ve druhé sadě Estonka nevyužila za stavu gamů 5–4 dva setboly. V následném tiebreaku si Češka vedením 6:0 připravila šest mečbolů v řadě, z nichž třetí proměnila.

V probíhající sezóně si Kvitová po Sydney International připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Jako první tenistka v roce 2019 získala druhý titul z dvouhry a odehrála čtvrté finále. Navýšila také vedení v žebříčku WTA Race pro Turnaj mistryň a vrátila se na 2. příčku světové klasifikace. V historických statistikách českých hráček se 27. trofejí zařadila na druhé místo po bok Mandlíkové, za první Navrátilovou se 167 tituly.

Vyjma finanční prémie si Kvitová odvezla tradiční cenu turnaje v podobě vozu Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (s pohonem všech kol, z rozjezdu na 100 km/h za 3,6 sekundy a maximální rychlostí 304 km/h).

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2019
WTA Tour 2019